Rdeči Kal je ime več slovenskih naselij:
 Rdeči Kal, Ivančna Gorica,
 Rdeči Kal, Trebnje.